Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom dInvincible :

 l', un vaisseau de ligne de 64-74 canons, lancé en 1666 ;
 l', un vaisseau de ligne de 70 canons, lancé en 1690 ;
 l', un vaisseau de ligne de 74 canons, lancé en 1744 ;
 l', un vaisseau de ligne de 110 canons, lancé en 1780 ;
 l', un cuirassé à coque en fer de  en service de 1861 à 1872.

Voir aussi 
 
 

Nom de bateau de la Marine française